Сезон 1978 — Двадцать первый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР, а также пятый в дивизионе второй лиги.

Чемпионат СССР 1978 (вторая лига)

Зональный турнир (6 зона)

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1978 на сайте footballfacts.ru

1978
Сезоны футбольных клубов 1978